Александр Васильевич Казаков (10(22).11.1888, Борисоглебск, ‒ 10.9.1950, Москва) — российский советский литолог и геохимик. Доктор геолого-минералогических наук (1938).

Биография 
Во время Великой Отечественной войны организовал к 1943 году Государственный институт горнохимического сырья на базе Центральной научно-исследовательской лаборатории «ЦНИЛ» Наркомата химической промышленности СССР в г. Люберцы Московской области.

Предложил теорию образования фосфоритов как химических осадков морей нормальной солёности.

Похоронен на кладбище Клинок в Смоленске.

Награды 
Орден Трудового Красного Знамени, медалями.

Библиография 
 Происхождение фосфоритов и геологических факторов формирования месторождений, в кн.: Труды научного института по удобрениям и инсектофунгицидам, в. 145, М. ‒ Л., 1939
 Казаков А. В. Материалы к изучению группы палыгорскита // Изв. ИАН. 6 сер. 1911. Т. 5. № 9. С. 679—694. 
 Казаков А. В. Геологическое исследование фосфоритовых отложений в Коломенском у. Московской губ. // Отчет по геологическому исследованию фосфоритовых залежей. Т. 4. М.: типо-лит. В. Ф. Рихтер, 1912. С. 421—457 : ил. (Тр. Комиссии Моск. с.-х. ин-та по исслед. фосфоритов. Сер. 1).
 Казаков А. В. Геологическое исследование фосфоритовых отложений в Коломенском у. Московской губ. и восточной части Боровского у. Калужской губ // Отчет по геологическому исследованию фосфоритовых залежей. Т. 5. М.: типо-лит. В. Ф. Рихтер, 1913. С. 733—740 : Прил. 1. Карта выходов портландского фосфоритового горизонта в Коломенском у. Московской губ. Масштаб 1:420 000; 2. Геологическая карта бассейна рр. Северки и Коломенки в пределах Коломенского у. Московской губ. Масштаб 1: 420 000; 3. Геологическая карта бассейна рр. Нары и Истьи в пределах Боровского у. Калужской губ. Масштаб 1:126 000; 4. Карта выходов портландского фосфоритового горизонта в Боровском у. Калужской губ. Масштаб 1:126 000. (Тр. Комиссии Моск. с.-х. ин-та по исслед. фосфоритов. Сер. 1).
 Казаков А. В. Извлечение фосфорной кислоты из фосфоритов: Ст. 1-2: Ст. 1 // Отчет об опытах по химической переработке фосфоритов и вегетационных опытах с ними. Вып. 4. М.: типо-лит. В. Ф. Рихтер, 1914. С. 57-70. (Тр. Комиссии Моск. с.-х. ин-та по исслед. фосфоритов. Сер. 2). URL; Ст. 2 // Отчет об опытах по химической переработке фосфоритов и вегетационных опытах с ними. Вып. 5. М.: типо-лит. В. Ф. Рихтер, 1915. С. 1-11. (Тр. Комиссии Моск. с.-х. ин-та по исслед. фосфоритов. Сер. 2). URL
 Казаков А. В. Механическое обогащение фосфоритов фосфорнокислой известью // Отчет об опытах по химической переработке фосфоритов и вегетационных опытах с ними. Вып. 4. М.: типо-лит. В. Ф. Рихтер, 1914. С. 46-56. (Тр. Комиссии Моск. с.-х. ин-та по исслед. фосфоритов. Сер. 2). С. 46-56. URL
 Казаков А. В. Скорость растворения соединений P, Al и Fe фосфоритов в минеральных кислотах // Там же. C. 21-45. URL
 Казаков А. В. Фосфоритовые отложения Брянского у. Орловской губ. // Отчет по геологическому исследованию фосфоритовых залежей. Т. 6. М.: типо-лит. В. Ф. Рихтер, 1914. С. 311—396. (Тр. Комиссии Моск. с.-х. ин-та по исслед. фосфоритов).
 Казаков А. В. Действие уменьшенных доз минеральных кислот на природные фосфаты кальция // Отчет об опытах по химической переработке фосфоритов и вегетационных опытах с ними. Вып. 5. М.: типо-лит. В. Ф. Рихтер, 1915. С. 38-50. (Тр. Комиссии Моск. с.-х. ин-та по исслед. фосфоритов. Сер. 2). URL
 Казаков А. В. Действие натрового бисульфата на фосфориты и кость // Из результатов вегетационных опытов и лабораторных работ. Т. 11. М.: типо-лит. Рихтер, 1918.
 Казаков А. В. Методика лабораторного приготовления суперфосфата // Там же.
 Казаков А. В. Приготовление суперфосфата из фосфоритов Боровского у. и Кайских фосфоритов Вятской губ. // Там же.
 Казаков А. В. Значение вятских фосфоритовых залежей в деле развития минеральных удобрений в России // Народное хозяйство. 1920. № 18. С. 66-68.
 Казаков А. В. Добыча фосфоритов в России // Горное дело. 1921. № 4/5. С. 161—168.
 Казаков А. В. Зависимость между концентрациями растворителя серной кислоты и выделяющейся фосфоритной // Отчет об опытах химической переработки фосфоритов. Вып. 6. 1921. (Тр. Комиссии Петровской с/х академии по исслед. фосфоритов. Сер. 2).
 Казаков А. В. К вопросу о значении алюминия и железа фосфоритов при фабрикации суперфосфата // Там же.
 Казаков А. В. Преципитатное производство // Там же.
 Казаков А. В. Фосфоритные рудники СССР // Тр. НИУ. Вып. 34. Фосфориты и известь. 1926. С. 75-80.
 Казаков А. В. Фосфоритные руды СССР: 1. Егорьевское фосфоритное месторождение Московской губ. М., 1925. 66 с. (Тр. НИУ; Вып. 24).
 Казаков А. В. Верхне-Камское месторождение фосфоритов // Минеральное сырье и его переработка. 1926. № 7/8. С. 515—522
 Казаков А. В., Шапиро Л. С. Коллективные опыты с минеральными удобрениями в Тверской губернии // Тр. НИУ. Вып. 37. Сер. Удобрения и урожай. Т. 2. 1926. С. 61-91.
 Казаков А. В. Минеральные удобрения и сельское хозяйство // Промышленность и сельское хозяйство. М.: Промышл.-эконом. совет ВСНХ СССР, 1926. С. 245—274.
 Казаков А. В. Сводка коллективных опытов с удобрениями по Тульской губернии // Тр. НИУ. Вып. 35. Сер. Удобрения и урожай. Т. 1. 1926. С. 9-42.
 Казаков А. В. Сводка работ с удобрениями с.х. опытных станций Тульской губернии // Там же. С. 43-83.
 Казаков А. В., Вольфкович С. И. Электромагнитное обогащение глауконитовых песков и переведение содержащегося в них калия в усвояемое растениями соединение // Сообщение о научно-технических работах в Республике. Вып. 21. Л.: Научхимтехиздат, 1926. С. 19-20.
 Казаков А. В. [Ред.] Удобрения и урожай: В 17 т. М.: НТО ВСНХ, 1926. (Тр. НИУ).
 Казаков А. В. Кредит и рынок минеральных удобрений // Минерал. сырье. 1927. № 4. С. 316.
 Казаков А. В. Месторождения фосфоритов Северной и Центральной областей // Фосфориты СССР. Л.: Геол. ком, 1927. С. 151—178 : карт
 Казаков А. В. Фосфор // Нерудные ископаемые. Т. 3. Л.: КЕПС, Изд-во АН СССР, 1927. С. 415—491.
 Казаков А. В. Об организации сбыта минеральных удобрений и урегулирование торговли ими // Тр. НИУ. Вып. 50. 1928. С. 55-58
 Казаков А. В. Тезисы осведомительного доклада по горно-геологическому отделу НИУ // Там же. С. 51-52.
 Казаков А. В. Фосфоритовые месторождения СССР // Источники минерального сырья для химической промышленности. Т. 2. Л.: Научхимтехиздат, 1928. С. 268—278.
 Казаков А. В. Сводка опытных работ с минеральными удобрениями в Орловской губ. ими // Тр. НИУ. Вып. 62. 1929. Сер. Удобрения и урожай. Т. 11. С. 28-49.
 Казаков А. В. Сводный очерк материалов по технико-экономическому обеспечению Актюбинского преципитатного завода: допроектный расчет. М.: Казхимтрест, 1929. 88 с.
 Казаков А. В. Фосфоритный фонд СССР: Ст. 1-3 // Удобрение и урожай. 1929: Ст. 1. Общий обзор. № 1. С. 21-24; Ст. 2. Вятско-Камская группа. Хибины. № 2. С. 93-99; Ст. 3. Казахстан. № 3. С. 151—160.
 Казаков А. В. Значение актюбинских фосфоритов в фосфатной промышленности СССР // Журн. хим. промышленности. 1930. Т. 7. № 5/6. С. 338—347.
 Казаков А. В. Обзор эксплуатационных ресурсов фосфоритных месторождений СССР: Результаты работ по фосфоритам за 1927/28 гг. М.: Гостехиздат, 1930. 114 с. (Тр. НИУ; Вып. 68).
 Казаков А. В. Организация сбыта минеральных удобрений в области расширения и применение их в сельском хозяйстве // Материалы Всерос. съезда по вопросам хим. промышленности: [Москва. 28 марта-2 апр. 1929 г.]. М., 1930. С. 147—168.
 Казаков А. В. Результаты работ НИУ по фосфоритам Казахстана // Тр. НИУ. Вып. 72. Фосфоритовые руды СССР. Сб. 3. 1930. С. 5-22.
 Казаков А. В. Сырьевая база фосфатной промышленности // Химическая конференция: [Москва. 20-23 авг. 1930 г.]. М., 1930. С. 50-68.
 Казаков А. В. Фосфатизация верхнемеловых и третичных пород Поволжья // Удобрение и урожай. 1930. № 9/10. С. 733—736.
 Казаков А. В. Обзор эксплоатационных ресурсов главнейших фосфоритных месторождений СССР: Ст. 1-2 // Там же: Ст. 1. № 1. С. 19-29; Ст. 2. № 3. С. 244—252.
 Казаков А. В. Итоги исследовательских работ по агрономическим рудам СССР за 1930 г. // Тр. НИУ. Вып. 99. 1932. С. VIII—XXXII.
 Казаков А. В. Итоги работ Горно-геологического отдела НИУ по хибинским апатитам (1929—1930 гг.) // Апатито-нефелиновые месторождения Хибинских тундр. М.; Л.: Новосибирск: Научтехгориздат, 1932. С. 5-23. (Тр. НИУ; Вып. 89).
 Казаков А. В. Сырьевая база промышленности минеральных удобрений СССР: (итоги на 1/1 1932 г.) // Геолого-разведочные работы во втором пятилетии: Материалы конф. 12-24 апр. 1932 г. Вып. 4. М.; Л.: Стандартизация и рационализация, 1932. С. 5-53.
 Казаков А. В. [Ред.] Агрономические руды СССР: Т. 1-5. М.; Л.: Новосибирск: Научтехгориздат, 1932—1939. (Тр. НИУ; Вып. 100, 115, 116, 124, 125, 138, 146).
 Казаков А. В., Фивеч М. П. [Ред.] Апатито-нефелиновые месторождения Хибинских тундр. М.; Л.: Новосибирск: Научтехгориздат, 1932. 188 с. (Тр. НИУ; Вып. 89).
 Казаков А. В. Изучение Вятского и Актюбинского фосфатного сырья // Внутр. бюлл. строительства Ср. Уральского хим. комбината. 1933. № 2/3. С. 45-46.
 Казаков А. В. Разведанные запасы фосфоритов и апатитов главнейших промышленных месторождений // Справочник по удобрениям. Л.: Госхимтехиздат, 1933. С. 1-7.
 Казаков А. В. [Ред.] Месторождения агрономических руд // Справочник по удобрениям. Л.: Госхимтехиздат, 1933. С. 1-162.
 Казаков А. В. Фосфоритовая мука во втором пятилетии. М.: Комитет по химизации при Госплане СССР, 1933, 1933. 22 с.
 Казаков А. В., Зонов Н. Т. Алексей Павлович Иванов: [Некролог] // Тр. НИУ. Т. 115. 1934. С. 232—236.
 Казаков А. В. Итоги исследовательских работ по агрономическим рудам СССР за 1931 г. // Тр. НИУ. Вып. 115. 1934. С. 7-32.
 Казаков А. В. О пределе обогатимости вятских и актюбинских фосфоритов // Внутр. бюлл. строительства Ср. Уральского хим. комбината. 1934. № 1 (4/5). С. 49-60.
 Казаков А. В., Фомин М. А. Организация исследовательских работ НИУ по механическому обогащению агроруд // Тр. НИУ. Вып. 122. С. 7-17.
 Казаков А. В. Проблема бора в СССР // Известия ВЦИК. 1934. № 300.
 Казаков А. В. Фосфориты // Химическая промышленность в борьбе за урожай: Работы НИУИФ 1919—1934. М.: Госхимтехиздат, 1934. С. 30-37.
 Казаков А. В. [Ред.] Н. Т. Зонов. Геологический обзор юрских и меловых фосфоритовых отложений бассейна р. Волги от г. Мышкина до г. Рыбинска: (геолого-поисковые работы НИУ в 1929 г.). М.; Л.: Новосибирск: Горгеолнефтеиздат, 1934. 41 с. (Тр. НИУ; Вып. 119).
 Казаков А. В. Геологический очерк фосфоритных фаций Средней Азии // Минеральные богатства Средней Азии. М.: Изд-во АН СССР, Химтеорет, 1935. С. 289—304.
 Казаков А. В. В защиту фосфоритной муки // Техника. 1935. № 4.
 Казаков А. В. Кристаллогенезис гипса в реакции извлечения фосфорной кислоты из фосфоритов и апатита // Тр. НИУИФ. Вып. 132. 1935. С. 26-28.
 Казаков А. В., Одинцова С. В. Месторождения селитры Средней Азии // Минеральные богатства Средней Азии. М.: Изд-во АН СССР, Химтеорет, 1935. С. 304—315.
 Казаков А. В. Пептизация фосфорного вещества фосфоритов диспергирование в присутствии поверхностно-активных веществ // Тр. НИУИФ. Вып. 132. 1935. С. 25; Вып. 134. 1936. С. 18.
 Казаков А. В. Проблема фосфорной муки // Минеральные удобрения. 1935. № 5. С. 31-39.
 Казаков А. В. Кинетика растворимости железосодержащих минералов в минеральных кислотах // Тр. НИУИФ. Вып. 134. 1936. С. 16-17.
 Казаков А. В., Андрианов К. С. Методика термического анализа // Академику В. И. Вернадскому к 50-летию научной и педагогической деятельности. Т. 2. М.: Изд-во АН СССР, 1936. С. 833—858.
 Казаков А. В. Петрография и пределы обогатимости верхнекамских фосфоритов // Тр. НИУИФ. Вып. 133. 1936. С. 103—119.
 Казаков А. В. Хлорирующий обжиг глауконита и фосфоритов // Журн. хим. промышленности. 1936. № 13. С. 780—784
 Казаков А. В. Система CaO-P2O5-H2O в полях низких концентраций // Труды Второго совещания по экспериментальной минералогии и петрографии. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937. С. 137—165.
 Казаков А. В. Термика и растворимость минералов фосфоритовых фаций // Там же. С. 129—135.
 Казаков А. В. Фосфоритные фации и генезис фосфоритов // Геологические исследования агрономических руд СССР. М.; Л.: ОНТИ, Гл. ред. горно-топл. и геол.-развед. лит., 1937. С. 100—119. (Тр. НИУИФ; Вып. 142; К 17 сес. МГК).
 Казаков А. В. Химическая природа фосфатного вещества фосфоритов и их генезис: 1. Система CaO-P2O5-H2O в полях низких концентраций: (синтез трехкальциевого фосфата и гидроксилапатита). Л.: Химтеорет, 1937. 74 с. (Тр. НИУИФ; Вып. 139).
 Гиммельфарб Б. М., Казаков А. В., Курман И. М. [Ред.] Геологические исследования агрономических руд СССР. М.; Л.: ОНТИ, Гл. ред. горно-топл. и геол.-развед. лит., 1937. 142 с. (Тр. НИУИФ; Вып. 142; К 17 сес. МГК).
 Казаков А. В. Глубокие буровые скважины Камнефти и Востокнефти как объект изучения литологии и фосфатизации палеозойских пород // Тр. НИУИФ. Вып. 143. 1938. С. 39-40.
 Казаков А. В. Литология и процессы выветривания фосфатной колонки Егорьевской группы месторождений // Фосфориты Московской области. М.; Л.: ГОНТИ, Гл. ред. горно-топл. и геол.-развед. лит., 1938. С. 128—166. (Тр. НИУИФ; Вып. 140).
 Казаков А. В. Обжиг и растворимость полуторных окислов егорьевского фосфорита и глауконита рязано-аквилонского горизонта // Тр. НИУИФ. Вып. 143. 1938. С. 51-52.
 Казаков А. В. Фосфоритные фации и генезис природных фосфатов // Сов. геология. 1938. № 6. С. 33-47.
 Гиммельфарб Б. М., Казаков А. В. [Ред.] Фосфориты Московской области: [Сб. работ]. М.; Л.: ГОНТИ, Гл. ред. горно-топл. и геол.-развед. лит., 1938. 212 с. (Тр. НИУИФ; Вып. 140).
 Казаков А. В. Фосфатные фации: 1. Происхождение фосфоритов и геологические факторы формирования месторождений. Л.; М.: ГОНТИ, Ред. хим. лит., 1939. 108 с. (Тр. НИУИФ; Вып. 145).
 Казаков А. В., Смирнова В. Геологопоисковые работы на фосфориты на полуострове Мангышлак // Тр. НИУИФ. Вып. 147. 1940. С. 53.
 Казаков А. В. Глауконит Егорьевского месторождения фосфоритов // Зап. ВМО. 1940. Ч. 69. № 1. С. 28-40.
 Казаков А. В. Пермские и триасовые осадки Мангышлакского Каратау // Тр. НИУИФ. Вып. 147. 1940. С. 51-52.
 Казаков А. В. Система CaO-P2O5- HF-H2O в полях низких концентраций // Там же. С. 60.
 Казаков А. В., Курман И. М. Сырьевые ресурсы туковой промышленности СССР // XXV лет работы НИУИФ: итоги работы 1919—1944 гг. М.: Научхимиздат, 1946. С. 38-63.
 Казаков А. В. Геотектоника и формирование фосфоритовых месторождений // Изв. АН СССР. Сер. геол. 1950. № 5.
 Казаков А. В., Соколова Е. И. Условия образования флюорита в осадочных породах (флюоритовая система) // Тр. ИГН АН СССР. Вып. 114. Геол. сер. № 40. 1950. С. 22-64 : ил. : табл.
 Казаков А. В. Фторапатитовая система равновесий в условиях образования осадочных пород // Тр. ИГН АН СССР. Вып. 114. Геол. сер. № 40. 1950. С. 1-21 : ил. : табл.
 Казаков А. В., Тихомирова М. М., Плотникова В. И. и др. Минералогические и физико-химические исследования некоторых осадочных пород и полезных ископаемых. М.: Изд-во АН СССР, 1957. 158 с. (Тр. ИГН АН СССР; Вып. 152. Геол. сер. № 64).

Литература 
 Ильин А. В. Результаты работ Проекта МПГК «Фосфориты» — торжество идей А. В. Казакова // Тр. Гос. НИИ горнохим. сырья. Вып. 81. 1991. С. 29-37.
 Либрович В. Л. О соответствии гипотезы образования фосфоритов А. В. Казакова фактическим данным // Геология и геофизика. 1966. № 1. С. 136—142.
 Пустовалов Л. В., Сердюченко Д. П., Гиммельфарб Б. М., Курман И. М. Александр Васильевич Казаков: Биографический очерк // Минералогические и физико-химические исследований некоторых осадочных пород и полезных ископаемых. М.: Изд-во АН СССР, 1957. С. 7-12. (Тр. ИГН АН СССР; Вып. 152. Геол. сер. № 64).
 Соколов А. С. Развитие главных проблем фосфатной геологии в трудах А. В. Казакова // Тр. Гос. НИИ горнохим. сырья. Вып. 81. 1991. С. 4-29.
 Фосфориты и глаукониты: Сб. статей, посвящ. 100-летию со дня рождения А. В. Казакова / Под ред. А. С. Соколова, А. А. Краснова. М.: Гос. НИИ горнохим. сырья, 1991. 87 с. (Тр. Гос. НИИ горнохим. сырья. Вып. 81).

Ссылки 
https://tambweb.ru/КАЗАКО́В_Александр_Васильевич 

http://higeo.ginras.ru/view-record.php?tbl=person&id=729 Группа истории геологии. Геологический институт РАН

Доктора геолого-минералогических наук
Похороненные на кладбище «Клинок»